Ögrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ögrundet, Houtskär, Åboland, 
 Ögrundet, Nagu, Åboland, 
 Ögrundet, Kimitoön, Åboland,

Se även
Örngrund